Tom Chilton (Reigate, 1985. március 15. –) brit autóversenyző, hazája túraautó-bajnokságában versenyez.

Magánélete 
Testvére, Max Chilton, aki 2013-tól és 2014-ig a Marussia F1 Team pilótája volt.

Pályafutása 
Chilton 2002 és 2010 között a Brit túraautó-bajnokságban versenyzett, ahova a Túraautó-világbajnokság megszűnése után 2018-ban visszatért. Legjobb eredménye egy összetettben elért 3. hely volt, amit visszatérő évében szerzett. A WTCC-ben 2012-től, az utolsó 2017-es évig volt a mezőny tagja. 2013-ban már többször is dobogóra állhatott, valamint megszerezte első győzelmét is.

Eredményei

Teljes WTCC-s eredménysorozata 

† A versenyt nem fejezte be, de helyezését értékelték, mert a versenytáv több, mint 90%-át teljesítette.
‡ A versenyt félbeszakították, és mivel nem teljesítették a táv 75%-át, így csak a pontok felét kapta meg.

Teljes Brit túraautó-bajnokság eredménysorozata

Teljes Elektromos TCR-bajnokság eredménysorozata

Fordítás

Jegyzetek 

 - Levonás: 10 pont

További információk 
 Hivatalos DriverDB honlapja
 Profilja a BTCC honlapján
 Profilja az Excelr8 Motorsport honlapján

Brit autóversenyzők
1985-ben született személyek
Élő személyek